Синьфу (Ляонин) — район городского подчинения городского округа Фушунь провинции Ляонин (КНР)
 Синьфу (Шаньси) — район городского подчинения городского округа Синьчжоу провинции Шаньси (КНР)